Az 1948–1949-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a tizenhetedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizenhét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak. Azonos pontszám esetén érmes helyezésnél helyosztó meccset játszottak, egyébként holtverseny volt.

Névváltozások:
A MAFC új neve Műegyetem MEFESZ lett.
A Testnevelési Főiskola SE új neve Testnevelési Főiskola MEFESZ lett.
A Pécsi VSK új neve Pécsi Lokomotív lett.
A Pécsi EAC új neve Pécsi MEFESZ lett.
Az Alba Regia AK új neve (több egyesület összeolvadása miatt) Fejér megyei DSE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Helyosztó mérkőzés 
2. helyért: Műegyetem MEFESZ-MÁVAG ASE 39:38

NB II. 
Nyugat: 1. Soproni MEFESZ 42, 2. Közalkalmazottak SE 38, 3. Műegyetem MEFESZ 34, 4. MTE 30, 5. MOSZK SE 24, 6. Bajai SzAK 22, 7. Állatorvostudományi Egyetem MEFESZ 18, 8. Székesfehérvári Lokomotív 16, 9. Pécsi Lokomotív 16, 10. Komáromi VSE 14, 11. Tudományegyetem MEFESZ 8, 12. TF MEFESZ 2 pont.
Kelet: 1. Budafoki MTE 38, 2. Ózdi VTK 34, 3. Diósgyőri VTK 34, 4. Szegedi Lokomotív 28, 5. MÁVAG ASE 28, 6. MAORT SE 26, 7. Bp. Lokomotív 22, 8. Mauthner BSE 16, 9. Csepeli MTK 14, 10. Debreceni Lokomotív 12, 11. Kiskunfélegyházi MTK 10, 12. Debreceni MEFESZ 2 pont.

Források 
Népsport 1949.07.26. (tabella) 1949.07.08. (helyosztó) 1949.07.05. (NB II.)

Kosárlabda-bajnokság évei